Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2009 (жінки) — 12-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Фінляндії з 4 по 12 квітня 2009 року. Матчі відбувалися у містах Вантаа, Гямеенлінна.

Цього року не проходили чемпіонати у найнижчих дивізіонах — третьому та четвертому.

Топ-дивізіон

Попередній раунд 
Група А

Група В

Група С

Кваліфікація 
Група D

Група E

Група F

Фінал 
Матч за 1 місце  —  4:1
Матч за 3 місце  —  4:1

Бомбардири 
Джерело: IIHF.com

Найкращі воротарі 

Джерело: IIHF.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Шарлін Лабонте
 Найкращий захисник:  Єні Гійрікоскі
 Найкращий нападник:  Гейлі Вікенгайзер
 MVP:  Клара Маклеод
Найкращі гравці, обрані ЗМІ
 Найкращий воротар:  Джесі Веттер
 Найкращі захисники:  Анджела Руджеро —  Клара Маклеод
 Найкращі нападники:  Джулі Чу —  Мішель Карвінен —  Наталі Дарвіц

Дивізіон І 

Матчі проходили з 4 квітня по 10 квітня у Граці, Австрія.

Дивізіон ІІ 

Матчі проходили з 12 квітня по 18 квітня у Італії.

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   
 Статистика на сайті iihf  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2009 у хокеї з шайбою
Спорт у Вантаа
Спорт у Гямеенлінні